Ahmed Mathlouthi – nuotatore tunisino
 Aymen Mathlouthi – calciatore tunisino
 Chedly Mathlouthi – lottatore tunisino
 Emel Mathlouthi – cantautrice tunisina
 Hamza Mathlouthi – calciatore tunisino